ou Eva Kadan  est un personnage du manga Détective Conan.

Elle est l'épouse de Kogoro Mouri et la mère de Ran, elle poursuit une brillante carrière d'avocate où elle est connue comme la .
 Voix japonaise : Gara Takashima
 Voix françaises : Carole Baillien (série), Céline Rotard (films)

 est la femme de Kogoro Mouri et la mère de Ran. Exerçant la profession d'avocat, c'est une femme élégante et sévère qui s'est séparée il y a 10 ans de son mari à cause de son tempérament de coureur de jupons. Shinichi avait peur d'elle parce qu'elle le grondait tout le temps durant son enfance.

Elle a gardé de son mariage son alliance ainsi que la seule prise de judo que lui a appris son mari (ippon seoi nage) qui est d'une efficacité redoutable. Elle est toujours amoureuse de Kogoro et ils sont toujours officiellement mariés. Dans le tome 25, on peut lire sur le calendrier Détective Conan de l'an 2000, le nom du chat d'Eri : Goro. Il semblerait qu'elle soit également mauvaise cuisinière.

Eri a un chat, Goro, dont le nom rappelle bien évidemment celui de son mari. Bleu russe, il semble être très intelligent, et Conan se servira de lui au Vol. 51 pour aider Kogoro à résoudre une enquête.

Pour l'assister à son cabinet, Eri a pour secrétaire Midori Kuriyama, qui lui sert très souvent de confidente (elle apparaît au volume 40).

Personnage 
Eri est une bonne détective et avocate qui ne manque pas d'étonner Conan lors de ses enquêtes.

Exaspérée par l'attitude insultante de son mari Kogoro Mouri, elle le quitte lorsque Ran n'a que sept ans mais ne divorce pas de lui pour autant, car elle est toujours amoureuse. Elle entretient donc une liaison assez ambigüe avec Kogoro, celui-ci faisant semblant de la détester mais au fond l'aime et réciproquement.

Dans le deuxième film sorti au Japon et en France, « Détective Conan : La Quatorzième Cible », Kogoro tire une balle dans la jambe d'Eri afin de la libérer du criminel qui la retenait en otage. Elle en garde une cicatrice sur la cuisse là où la balle l'a éraflée.

Dans le tome 68, on apprend qu'elle est née un .

Relations avec Kogoro Mouri 
Il semblerait qu'elle veuille se remettre avec lui un jour, comme dans ce qu'elle dit dans le volume 11, alors qu'elle vient de voir une émission dans laquelle son mari aurait appelé une maîtresse en direct, elle dit alors « Je crois que je vais encore attendre un peu avant de revenir ».

Dans le volume 27, Kogoro lui dit qu'il la remercie pour ce qu'elle a fait pour lui, et qu'il aimerait qu'elle revienne habiter avec lui. Celle-ci a fait mine de ne pas avoir entendu parce qu'elle écoutait son MP3, mais en réalité, elle a enregistré la déclaration de Kogoro, et elle l'écoute dans son cabinet. Donc on sait qu'ils entretiennent un amour à la "je t'aime moi non plus".

D'ailleurs, on aura la preuve lorsqu’elle lui donne un baiser à la joue à l'occasion de son anniversaire pour le remercier d'avoir apporté un cadeau, selon lui , espérant recommencer à zéro.
À chaque fois qu'il semble y avoir une petite amélioration dans leur relation maritale, Kogoro gâche tout et ils partent chacun de leur côté au grand dam de leur fille qui aimeraient les revoir vivre ensemble et met tout en œuvre pour réaliser ses projets qui, pour l'instant, n'ont pas abouti.

Relations avec Conan 
Conan ne garde pas de bons souvenirs d'elle car quand il était jeune, elle le disputait souvent lorsqu'il entraînait Ran à faire des bêtises et qu'ils revenaient tous deux couverts de bleus et de bosses. Conan dit, dans le film 2, qu'il doit avoir gardé d'anciens réflexes.

Notes et références

Personnage de Détective Conan
Avocate de fiction
Personnage de fiction japonais
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction créé en 1994

en:Eri Kisaki#Eva Kadan
it:Personaggi di Detective Conan#Eri Kisaki